Wrześnica ist der Name 
 zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Wrześnica (Czaplinek)
 Wrześnica (Sławno) (ehemals Freetz, Kreis Schlawe/Pommern)

und

 eines Flusses in Polen:
 Wrześnica (Fluss)

Siehe auch: Września